Poilly může označovat více francouzských obcí:

 Poilly (Marne) – obec v departementu Marne
 Poilly-lez-Gien – obec v departementu Loiret
 Poilly-sur-Serein – obec v departementu Yonne
 Poilly-sur-Tholon – obec v departementu Yonne

Externí odkazy